Die Primeira Divisão 1963/64 war die 30. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 20. Oktober 1963 und endete am 19. April 1964.

Titelverteidiger Benfica Lissabon wurde zum 13. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1963-64 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1963/64